Ibrahim Cissé peut désigner :
 Ibrahim Cissé (?-), biophysicien nigérien ;
 Ibrahim Cissé (1996-), footballeur franco-sénégalais.

Voir aussi